Termin -{S7}- ima više značenja.

 S-oznake, S7: Sadržaj čuvati dobro zatvoren
 S poštanska oblast, S7 oblast u Šefildu, Engleska